

Događaji 
 Bitka kod Mantineje: Demetrije I. Poliorket porazio Arhidama IV., kralja Sparte

Rođenja

Smrti